Desa Gumelar Kidul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gumelar Kidul (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 109,39), Jawa Tengah, 
 Desa Gumelar Kidul (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 109,39), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar